Алексей Лукич Деревянко (15 марта 1908 года, Мариуполь — 1983 год, Мариуполь) — передовик производства, старший мастер Ждановского металлургического завода имени Ильича, Сталинская область, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1958).

Биография 
В 1923 году устроился на работу на металлургический завод имени Ильича. Работал учеником слесаря. С 1925 года трудился вальцовщиком в листопрокатном цехе № 6. В 1930 году получил 8 разряд оператора. После начала Великой Отечественной войны вместе с заводом был эвакуирован в Нижний Тагил. После войны возвратился в Мариуполь, где продолжил работать в листопрокатном цехе № 7 завода имени Ильича. Трудился оператором, сменным мастером и старшим мастером.

В 1958 году удостоен звания Героя Социалистического Труда за выдающиеся производственные показатели.

После выхода на пенсию проживал в Мариуполе, где скончался в 1983 году.

Именем Алексея Деревянко названа одна из улиц в Мариуполе (образована в 2014 году).

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1958 года
 Орден Ленина

Литература 
 Твоя, Мариуполь, слава! / Биографический справочник. Составители: Н. Н. Рябченко, В. П. Джувага/ — Мариуполь: ОО Клуб путешественников, 2004. — 175 стр.: ил.

Ссылки 
 Биографический справочник
 Память о деде (Деревянко Алексее Лукиче)